Червоний хрест — організація

Мистецтво 
 Червоний хрест з триптихом — імператорське великоднє яйце «Червоний хрест» з триптихом виготовлене ювелірною фірмою Карла Фаберже на замовлення російського імператора
 Червоний хрест з портретами — імператорське великоднє яйце «Червоний хрест» з портретами — ювелірний виріб фірми Карла Фаберже, виготовлений на замовлення російського імператора

Топоніми 
 Червоний хрест — джерело в Криму

Інше 
 Червоний хрест — позначення отруйних речовин кропивної дії